Esistono più comuni francesi con questo nome

Échevannes – Côte-d'Or
Échevannes – Doubs